Dit is een lijst van de eredoctoraten van de Universiteit Maastricht.

Chronologische lijst

Externe links 
 Overzicht eredoctoraten Universiteit Maastricht

Universiteit Maastricht
Maastricht
Eredoctoraten van de Universiteit Maastricht
Maastrichtse eredoctoraten